Дієреза — заміна довгого складу в стопі двома короткими в античному віршуванні
 Дієреза — спрощення звукових сполучень у словах.
 Дієреза — фонетичне явище роздільного читання двох літер, які позначають голосні звуки.

Див. також 
 Дієрезис — діакритичний знак
 Дієз — знак у музичній нотації